Hieronder volgt de Lijst van Nederlandse landskampioenen zaalhockey.
 
Het zaalhockey raakte in Nederland meer en meer bekender in de jaren 60 en al gauw werden de eerste kampioenschappen gespeeld. De eerste jaren ging het landskampioenschap tussen de afdelingskampioenschappen. Later werd de hoofdklasse ook in het zaalhockey ingevoerd, echter met 2 poules van 8 teams. Aan de hand van play offs wordt vervolgens een landskampioen bepaald.

Lijst van landskampioenen zaalhockey sinds 1970

 
Nederlandse landskampioenen zaalhockey
Nederlandse hockeycompetitie
Zaalhockey
Zaalhockey
Landskampioenen